Гуанта́намо () может означать:

 Гуантанамо (город) — город на юго-востоке Кубы. Столица провинции Гуантанамо.
 Гуантанамо (провинция) — провинция на юго-востоке Кубы.
 Гуантанамо (река) — река на Кубе.
 Гуантанамо (залив) — залив на юго-востоке Кубы.
 Военная база Гуантанамо — военно-морская база США в заливе Гуантанамо (Куба), в 15 км от одноимённого города.
 Тюрьма в Гуантанамо — тюрьма на военной базе Гуантанамо, где после 2001 года содержатся лица, задержанные США в ходе войны с терроризмом.

См. также 
 Гуантанамера
 Дорога на Гуантанамо

Примечания